Termenul „Supraveghere” se poate referi la:

Monitorizare, păzire, veghere, urmărire atentă, a ține sub control, pus sub observație, acțiunea de a supraveghea. 
Supraveghetor, persoană însărcinată cu supravegherea cuiva sau a ceva.  
Supraveghetor de flacără - aparat electronic destinat supravegherii prezenței flăcării în timpul funcționării arzătoarelor, în scopul prevenirii unor incendii.
Supravegherea în masă, supravegherea omniprezentă a unei întregi populații.

Supraveghere